Avgrunden kan syfta på:

 Avgrunden (film, 1910) – en dansk film med Asta Nielsen
 Avgrunden (film, 1989) – en amerikansk film av James Cameron
 Avgrunden (film, 2023) – en svensk film av Richard Holm 
 Avgrunden (roman) – en roman av Margit Sandemo
 Avgrunden (tecknad serie) – en serie av Martin Perscheid
 Avgrunden (musikgrupp) – ett rockband som var verksamt i Malmö